Virrat puede hacer referencia a:

 Virrat, localidad de Finlandia; 
 Virrat, localidad de Suecia; o
 Virrat, cráter del planeta Marte.